Феоклит ( — «Богом посланный») — мужское имя греческого происхождения.

 Феоклит II (1890—1962) — Архиепископ Афинский и всей Эллады.
 Феоклит (Лецос) (1934—2008) — епископ Александрийской православной церкви, титулярный митрополит Илиопольский.
 Феоклит (Пассалис) (род. 1932) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Феоклит (Полиидис) (кон. XVII века—1759) — греческий православный священник и просветитель.
 Феоклит (Сетакис) (1930—2014) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Яннинский.